Рио Медио има више значења:

 Рио Медио (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рио Медио, Гранха (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику